Halgurd Mulla Mohammed (Mossul, 11 de março de 1988) é um futebolista profissional curdo-iraquiano, meia-atacante, milita no Arbil FC.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Iraque
Futebolistas do Arbil FC
Jogadores da Seleção Iraquiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009